Cet article répertorie les principales villes des Îles Cook.

Villes des Îles Cook

Référence 

Géographie des îles Cook